Bertrand Lagier, o Atgier, o Ateger, o Lagery (1320 circa-1392) – cardinale e vescovo cattolico francese
Jérémie Lagier (1998) – sciatore alpino francese
Suzanne Lagier (1833-1893) – attrice teatrale e cantante lirica francese